Miejscowości w Polsce:
 Sękocin Nowy
 Sękocin Stary
 Sękocin-Las